Михаил Крашенинников:
 Крашенинников, Михаил Дмитриевич (1898—1953) — советский инженер-электрик, лауреат Сталинской премии.
 Крашенинников, Михаил Иванович (1775—1849) — московский купец, потомственный почётный гражданин, благотворитель.
 Крашенинников, Михаил Никитич (1865—1932) — русский филолог.
 Крашенинников, Михаил Николаевич (1848 — конец 1920-х) — предприниматель, городской и общественный деятель.